Uefa Europa League 2018/2019 var den 48:e säsongen av Uefa Europa League, Europas andra stora fotbollsturnering och den tionde säsongen sedan den bytte namn från Uefacupen.

Finalen spelades den 29 maj 2019 på Olympiastadion i Baku, Azerbajdzjan.

Kvalomgångar

Preliminär kvalomgång

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Playoff

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Slutspel

Seeding

24 lag från Europa League-gruppspelet kvalificerar sig för slutspelet, där 8 grupptreor från Champions League 2018/2019 ansluter. Gruppettorna i Europa League är tillsammans med de fyra bästa grupptreorna från Champions League seedade i lottningen, grupptvåorna i Europa League är tillsammans med de fyra sämsta grupptreorna från Champions League därmed oseedade i lottningen. Lag från samma nation kan inte lottas mot varandra (till exempel kan Inter inte ställas mot Lazio i sextondelsfinal), inte heller kan lag som spelade i samma grupp lottas mot varandra (till exempel kan Malmö FF inte lottas mot Genk i sextondelsfinal), lag som är seedade i lottningen spelar andra matchen på hemmaplan.

Europa League-ettor och tvåor

Slutspelsträd

Sextondelsfinaler

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Statistik
I följande statistik är kvalomgångarna och playoff-matcherna inte medräknade.

Skytteliga

Assistliga

Turneringens lag
Uefas tekniska analyseringsgrupp valde ut följande 18 spelare i turneringens lag.

Turneringens spelare
Röstningar lades av tränarna till de 48 lagen som deltog i gruppspelet, tillsammans med 55 journalister som valts ut av European Sports Media och som representerar varsitt av Uefas förbundsmedlemmar. Tränarna var inte tillåtna att rösta på spelare från deras egna lag. Medlemmar i juryn valde tillsammans även ut deras topp 3 spelare, där den första tilldelades 5 poäng, den andra tilldelades 3 poäng och den tredje tilldelades 1 poäng. Listan över spelarna i topp 3 annonserades den 8 augusti 2019. Prisvinnaren annonserades under lottningen till gruppspelet i Uefa Europa League 2019/2020, den 30 augusti 2019 i Monaco.

Se även
 Uefa Champions League 2018/2019
 Uefa Women's Champions League 2018/2019

Källor
 Officiell hemsida

Noter